A14 kan vara 

A14 (motorväg, Belgien)
A14 (motorväg, Italien)
A14 (motorväg, Schweiz)
A14 (motorväg, Tyskland)